

Patronyme
 Edmond Lefebvre du Prey, (1866-1955), fut un homme politique français.
 Edmond Marie Lefebvre du Preÿ, (1834-1910), fut un homme politique français.
 François-Joseph Lefebvre du Preÿ (1748-1811), homme politique français.
 Narcisse Lefebvre du Preÿ (1795-1860), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme